Gaddarna kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Gaddarna (sydväst om Jurmo, Korpo), Åboland, 
 Gaddarna (nordost om Jurmo, Korpo), Åboland, 
 Gaddarna (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Gaddarna (vid Gullkrona, Nagu), Åboland,

Nyland 

 Gaddarna, Borgå, Nyland,

Se även
Gadden
Halmgaddarna
Kirsgaddarna
Västergaddarna
Bolax gaddarna
Hamnskärs gaddarna
Hjortronharu gaddarna

Robotskapade Finlandförgreningar